Duran ou Durán pode referir-se a:

 Duran Duran, banda de rock britânica.
 Duran Duran (álbum), álbum dessa mesma banda.

 Dolores Duran, cantora e compositora brasileira.
 Samir Duran, personagem do jogo StarCraft.
 J.R. Duran, fotógrafo brasileiro.
 Nacho Durán, artista multimídia espanhol.

 Chris Durán, cantor e compositor francês radicado no Brasil.
 Chris Durán (álbum), álbum desse mesmo artista solo.

 Durán (Equador), cidade do Equador.

Desambiguação